La Voz puede referirse a:

Prensa
La Voz (España) periódico de Madrid (España) (1920-1939).
La Voz (1920-1936), periódico de Córdoba (España) (1920-1936).
La Voz (Arizona), periódico en español de Phoenix, Arizona (Estados Unidos). 
La Voz de Alcalá, periódico de Alcalá de Guadaíra, Sevilla (España).
La Voz de Almería, periódico de Almería (España).
La Voz de Avilés, periódico de Avilés (España).
La Voz de Asturias, periódico de Asturias (España) (1923-2012).
La Voz de Castilla (1910-1921) periódico de Burgos (España) (1910-1921).
La Voz de Castilla (1945-1976) periódico de Burgos (España) (1945-1976).
La Voz de Córdoba, periódico de Córdoba (España) (1981-1984).
La Voz de Houston, periódico de Houston, Texas (Estados Unidos).
La Voz de Galicia, periódico de Galicia (España).
La Voz de Liébana, periódico de Potes, Cantabria (España) (1904-1917).
La Voz del Interior, periódico de la ciudad de Córdoba (Argentina).
La Voz del Sud, periódico de Villa Mercedes, Provincia de San Luis (Argentina).
La Voz de Navarra, periódico de ideología nacionalista vasca (1923-?).
La Voz de Miróbriga, semanario comarcal de Ciudad Rodrigo, Salamanca, Castilla y León (España).
La Voz de Cádiz, periódico regional de Cádiz (España).
La Voz de Pinares, periódico de información general y gratuito de Vilviestre del Pinar, Provincia de Burgos](España).
La Voz de Barcelona es un diario digital de Barcelona (España).
La Voz Montañesa (Santander), periódico de tendencia republicana federal de Santander (España) (1872-1895).
La Voz Montañesa (Cuba) periódico dirigido a la población cántabra (España) de Cuba (1910-1918).

Emisoras de radio
La Voz de Rusia (ruso: Голос России) (1929-), radiodifusora internacional de la Federación Rusa y sucesora de Radio Moscú antigua emisora internacional de la Unión Soviética.
La Voz de Valladolid (1936-1978), fue la segunda emisora de radio pionera en Valladolid, España.
La Voz de América (inglés: Voice of America, VOA) (1942-), servicio de radio y televisión internacional del gobierno de los Estados Unidos.
La Voz Dominicana (1943-), fue el nombre de la estación oficial de radio y televisión de la República Dominicana durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Actualmente se llama Corporación Estatal de Radio y Televisión CERTV.
La Voz de Chile (diario), diario que circuló en Santiago (Chile) durante 1862 y 1864;
La Voz de Chile (radio), emisora radial que transmitió entre 1973 y 1990.
La Voz de Yopal (1976-), emisora afiliada a RCN Radio, que transmite desde Yopal (Colombia).
La voz de Corea es el servicio exterior de radiodifusión de Corea del Norte.
La Voz (México), radiodifusora mexicana.

Programas de televisión
La voz... Argentina (2012-), programa de telerrealidad argentino.
La voz (España) (2012-), programa de telerrealidad español.
La voz Colombia (2012-), programa de telerrealidad colombiano.
La voz Perú (2013-), programa de telerrealidad peruano.
La voz (México) (2011-), programa de telerrealidad mexicano.